Lista över personer som varit guvernör i delstaten Indiana:

Guvernörer

Se även
Indiana
Demokratiska partiet
Demokratisk-republikanska partiet
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Externa länkar
 www.in.gov/gov

 
Indiana